Грегори «Грег» Марк Паскоу Сирл (; , Ашфорд, Англия) — британский спортсмен, олимпийский чемпион по академической гребле 1992 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 и 2012 годов. Чемпион мира 1993 года в двойках с рулевым. Член ордена Британской империи.

И олимпийское золото 1992 года, и золото чемпионата мира 1993 года, и олимпийскую бронзу 1996 года вместе с Грегом выигрывал его старший брат Джонни Сирл. В 1992 году в Барселоне рулевым у братьев был Гарри Херберт.

Ссылки 
 Олимпийский комитет Великобритании

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Гребцы (академическая гребля) Великобритании
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по академической гребле
Члены ордена Британской империи